Keur – faraone della XVI dinastia egizia
 Annette Keur – ex cestista olandese
 Johnny Keur – ex giocatore di calcio a 5 olandese